Miejscowości w USA:
 Santa Claus – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Toombs
 Santa Claus – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Spencer

Zobacz też 
 Święty Mikołaj w kulturze masowej